Dit is de wereldranglijst van augustus 2011 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 24 augustus 2011.

Mannen 08